Суперкубок Молдови з футболу 2012  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 липня 2012 року між чемпіоном Молдови Шерифом та володарем кубка Молдови Мілсамі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2012
Молдова